Jens peut faire référence à : 
 Jens, une commune suisse.
 Elizabeth Jens (née en 1984), ingénieure australienne.
 , un prénom masculin.